Alamo Wash ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamo Wash (Cerioni Wash), Fluss im Pima County, Bundesstaat Arizona
 Alamo Wash (Colorado River), Fluss im Apache County, Bundesstaat Arizona
 Alamo Wash (Crowder Tank), Fluss im La Paz County, Bundesstaat Arizona
 Alamo Wash (Mexico), Fluss im Santa Cruz County, Bundesstaat Arizona 
 Alamo Wash (De-na-zin Wash), Fluss im Bundesstaat New Mexico